Das Zimmermannsbeil ist ein einhändig geführtes Spaltwerkzeug des Zimmerers. Der Begriff wird für zwei unterschiedliche Ausführungen eines Beiles verwendet:

 Das Breitbeil, oder Beschlagbeil, wird bevorzugt für die Herstellung der geraden Balkenflächen aus Rundholz verwendet.
 Die Bandhacke wird häufiger für die Bearbeitung von Zapfenverbindung eingesetzt.

Die größere, zweihändig  geführte Axt-Variante heißt Zimmermannsaxt. Die Bezeichnungen der zwei unterschiedlichen Ausführungen dieser sind parallel zu oben:

 Die Breitaxt, auch Breitbeilaxt genannt.
 Die Zimmeraxt, auch Bundaxt genannt.